Mathias Kristensen kan henvise til

 Mathias Kristensen (fodboldspiller, født 1993), en fodboldspiller
 Mathias Kristensen (fodboldspiller, født 1997), en fodboldspiller